Gonzalo Lema (Tarija, 28 de enero de 1959) es un destacado escritor boliviano, que ha cosechado numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Cultura 2014.

Biografía: 
Nacido en Tarija, Bolivia, en 1959. Reside en Cochabamba desde niño y es hincha sobrio del Wilstermann. Escritor de novelas, cuentos y artículos. El año 2014 recibió el Premio Nacional de Culturas. Con anterioridad, el año 1983 recibió el Premio Erich Guttentag de novela; el año 1998, el Premio Nacional de Novela Alfaguara; el año 2012 el Premio Marcelo Quiroga Santa Cruz de novela; el año 2014 el Premio Internacional Kipus de novela; también el año 2014 recibió el Premio Santa Cruz de la Sierra de cuentos; el año 2017 el Premio L’H Confidencial de novela negra, en Barcelona, España.

Fue miembro de la vieja Corte Electoral departamental y nacional y el Concejo Municipal de Cochabamba. 

Suscribe con Fernando Pessoa que la lectura de novelas policiales acompañada de una taza de café y un cigarro, en un mundo actual con saldos de intelectualidad, se parece a la idea que tenemos de la felicidad.

Obras:

Novela: 

 Este lado del mundo (Los Amigos del Libro, 1984), Premio Erich Guttentag 1984
 El país de la alegría (Los Amigos del Libro, 1987)
 La huella es el olvido (La Hoguera, 1993), finalista premio Casa de las Américas
 Ahora que es entonces (Alfaguara, 1998)
 La vida me duele sin vos (Alfaguara, 1998), Premio Nacional Alfaguara
 Los labios de tu cuerpo (La Hoguera, 2004)
 Si tú encuentras a Mari Jo (Gente Común, 2007)
 Contra nadie en la batalla (La Hoguera, 2007)
 El mar, el sol y MariSol (Kipus, 2007)
 Los días vacíos del Raspa Ríos (Kipus, 2012), Premio Nacional Marcelo Quiroga Santa Cruz
 Siempre fuimos familia (Kipus, 2014), Premio Internacional Kipus
 Los muertos más puros y mariposas amarillas (Kipus, 2019)

Libros policiales: 

 Un hombre sentimental (Cuentos, Plural, 2001)
 Dime contra quién disparo (Novela, Plural, 2004)
 Fue por tu amor, María (Cuentos, Plural, 2010)
 La reina del café y otros cuentos policiales (Cuentos, Plural, 2014)
 Que te vaya como mereces (Roca, 2017), Premio Internacional L’H Confidencial, Finalista Premio Internacional Nadal
 Hola, mi amor (Plural, 2021)

Cuento: 

 Nos conocimos amando (Los Amigos del Libro, 1981)
 Anota que soy un hombre (Casa de la Cultura de Cochabamba, 1989)
 Después de ti no hay nada (Los Amigos del Libro, 2006)
 Después de las bombas (La Hoguera, 2012)
 Tumbalocos (Kipus, 2014), Premio Nacional Santa Cruz de la Sierra
 Mariposas Amarillas (Kipus, 2019)

Teatro: 

 Gracias por el muerto (Casa de la Cultura de Santa Cruz, 1983)

Entrevistas: 

 La Bolivia que se va, la Bolivia que viene. Entrevistas a líderes políticos bolivianos (Periódico Los Tiempos, 2011)
 La verdad esencial. Entrevistas a poetas bolivianos (Periódico Los Tiempos, 2013)
 Bolivia en la coyuntura. Entrevistas a analistas políticos bolivianos (Periódico Los Tiempos, 2015)
 La Bolivia posible. Entrevistas a intelectuales bolivianos (Periódicos Los Tiempos y Página Siete, 2020)

Enlaces externos: 
Ex Presidente de Colombia, Belisario Betancur, presenta novelas de Gonzalo Lema

Gonzalo Lema entrevista a Mario Vargas Llosa

Gonzalo Lema recibe el Premio Nacional de Cultura

Documental, “Escritor Gonzalo Lema”, TVU Cochabamba

Entrevista a Gonzalo Lema, Premio Internacional de Novela Negra, CESU UMSS:

Entrevista a Gonzalo Lema en CNN: 

Artículos de Gonzalo Lema:

References 

Literatura
Bolivia